Toponímia:
 Hooper (Colorado)
 Hooper (Nebraska)
 Hooper (Utah)
 Hooper Bay població dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 Biografies:
 Damien Hooper (Toowoomba, Queensland, 1992), boxador de la categoria pes lleuger australià 
 David Vincent Hooper (Reigate, Surrey, 1915 – 1998), jugador i escriptor d'escacs anglès 
 Tom Hooper (Londres, 1972), director de cinema britànic d'origen australià
 Tobe Hooper (Austin, Texas, 25 gener de 1943), director de cinema estatunidenc
 Cinema:
Hooper, l'increïble, pel·lícula de Hal Needham del 1978